Acirón o aciron puede referirse a:

 El nombre común de la planta Acer campestre.
 El nombre común de la planta Acer monspessulanum.
 El nombre común de la planta Acer opalus.
 El nombre común de la planta Acer opalus subsp. granatense
 El nombre común de la planta Acer platanoides.
 El nombre común de la planta Acer pseudoplatanus'''.